Сави может означать:

Люди 
 Сави, Владимир Алексеевич (1888—1938) — марийский советский поэт, журналист и учёный-литературовед.
 Сави, Гаэтано (1769—1844) — итальянский естествоиспытатель, ботаник и миколог.
 Сави, Паоло (1798—1871) — итальянский естествоиспытатель, геолог и орнитолог, сын Гаэтано Сави.
 Сави, Тоомас (род. 1942) — эстонский государственный деятель.
  (род. 1987) — итальянский футболист.

Места 
 Сави — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Сави — город в Бенине.
  — округ в Таиланде.

Другое 
 Сави — народ в Папуа-Новой Гвинее.
  — папуасский язык.
  — индоевропейский язык; используется в Афганистане, принадлежит к дардской группе